Osoby o tym nazwisku:
 Jennifer Isler – amerykańska żeglarka, olimpijka
 María Gabriela Isler – wenezuelska modelka i prezenterka telewizyjna
 Samantha Isler – amerykańska aktorka